Heißen ist der Ortsname von

 Heißen, Stadtteil der kreisfreien Stadt Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Heißen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heißen (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 heißen, ein seemännisches Fachwort für emporziehen

Heißen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Heißen (* 1995), deutscher Cembalist

Siehe auch: